Milan Đurić (ur. 1987) – serbski piłkarz, grający na pozycji pomocnika.
 Milan Đurić (ur. 1990) – bośniacki piłkarz, grający na pozycji napastnika, reprezentant Bośni i Hercegowiny, zawodnik klubów włoskich.